CTR – tryb użycia szyfru blokowego
 CTR – Click-Through Rate termin używany w reklamie Internetowej
 CTR – Program Kooperatywnego Zmniejszania Zagrożeń (ang. Cooperative Threat Reduction)
 CTR – strefa kontrolowana lotniska (ang. Controlled Zone)